Буи — язык народа буи, на котором говорят в уездах Ниннань и Хойдун провинции Сычуань, уезде Лопин провинции Юньнань, в Гуаньлин-Буи-Мяоском и Чженьнин-Буи-Мяоском автономных уездах провинции Гуйчжоу КНР, а также в провинциях Лайтяу, Лаокай, Хазянг во Вьетнаме.

Названия 
Буи известен под множеством названий: Bo-I, Bo-Y, Bouyei, Bui, Buyei, Buyi, Buyui, Chang Chá, Chung Cha, Chung-Chia, Cùi Chu, Dang, Dioi, Giai, Giang, Giay, Giáy, Nhaang, Niang, Nyang, Pau Thin, Pú Nà, Pui, Pu-I, Pu-Nam, Pujai, Pu-Jui, Puyi, Puyoi, Sa, Shuihu, Trong Ggia, Tu-Dìn, Tujia, Xa Chung Chá, Yai, Yay, Zhongjia.

Диалекты и социолингвистические сведения

КНР 
Согласно опросу правительства 1950 года, буи распространён в Гуйчжоу и может делиться на три диалектные группы (Снайдер 2008). Слово цянь (黔) — устаревшее китайское слово для Гуйчжоу.
 Южная группа цянь — крупнейшая из трёх — Цяньсинань-Буи-Мяоский автономный округ, где частично понимают гуйбяньский и гуйбэйский диалекты чжуанского языка. Это народный говор в округах Аньлун, Ванмо, Душань, Дуюнь, Либо, Лодянь, Пинтан, Синжэнь, Синьи, Цэхэн, Чжэньфэн.
 Центральная группа цянь — следующая по распространённости из трёх — Цяньсинань-Буи-Мяоский автономный округ и пригороды Гуйян, частичная взаимопонятность с южными диалектами цянь (очень похож на чжуанские диалекты из северного Гуанси). Это народный говор в округах Аньшунь, Гуйдин, Гуйян, Кайян, Лунли, Пинба, Цинчжэнь.
 Западные диалекты цянь — наименее разговорные из трёх — на которых говорят в округах Бицзе, Вэйнин, Гуаньлин, Лючжи, Паньсянь, Пуань, Цзиюнь, Цинлун, Чжэньнин, Шуйчен. Западные диалекты показывают больше уникальных возможностей, чем две группы. В некоторых западных диалектах имеются придыхательные смычные согласные, нехарактерные для севернотайских языков (Снайдер, 2008).

Работа У Вэньи, Уилла Снайдера и Лян Юншу (2007) на данный момент является наиболее полным исследованием языка буи.
Цяньсинань-Буи-Мяоский автономный округ
 Чаншунь Гуян (长顺县鼓扬镇)
 Душань Наньчжай (独山县难寨村)
 Душань Шуйянь (独山县水岩乡)
 Дуюнь Фуси (都匀县富溪村)
 Гуйдин Гунгу (贵定县巩固乡)
 Хуэйшуй Дангу (惠水县党古村)
 Либо Фукунь (荔波县福村)
 Лунли Янчан (龙里县羊场镇)
 Лодянь Локунь (罗甸县罗悃)
 Лодянь Поцю (罗甸县坡球)
 Пинтан Силян (平塘县西凉乡)
 Пинтан Чжанбу (平塘县掌布乡)

Цяньсинань-Буи-Мяоский автономный округ
 Аньлун Пинле (安龙县平乐乡)
 Цехэн Хуажун (册亨县花冗)
 Цинлун Цзитан (晴隆县紫塘村)
 Ванмо Фусин (望谟县复兴镇)
 Синъи Бацзе (兴义县巴结镇)
 Чжэньфэн Миньгу (贞丰县珉谷镇)

Аньшунь
 Аньшунь Хуанла (安顺黄腊布依族苗族乡)
 Чжэньнин Баньлэ (镇宁县板乐)
 Чжэньнин Шитоучжай (镇宁县石头寨)
 Цзиюнь Хохуа (紫云县火花乡)
 Цзиюнь Нунхэ (紫云县弄河村)

Лючжи
 Шуйчен Фаэр (水城县发耳布依族苗族彝族乡)

Разновидности ейского диалекта из Вэньшань, Юньнань тесно связаны с разновидностями буи из Гуйчжоу. Многие другие языки за пределами КНР с названиями «Yei», «Yay», «Yoy» также тесно связаны между собой.

Вьетнам 
 провинция Лаокай:
 деревня Таван около города Шапа
 уезд Батхат
 уезд Мыонгкыонг
 уезд Баоен
 провинция Хазянг:
 уезд Енминь
 уезд Донгван
 провинция Лайтяу:
 уезд Мыонгте
 уезд Фонгтхо
 провинция Каобанг:
 уезд Баолак

Фонология

Согласные 
В письме буи различаются 32 согласных. Их названия образуются сочетанием согласной с долгой гласной «a».

Розовый цвет: p, t, k, q, z, и c используются только в написании китайских заимствованных слов.

Бежевый цвет: sl и hr используются для звуков, которые встречаются только в диалектах.

V произносится как «w» перед «u».

Гласные и дифтонги 
В буи существует 77 гласных и дифтонгов.

Окончания er [ɚ], ao [au], ou [əu], ia [ia], io [io], iao [iau], ua [ua], uai [uai], и ui [uəi] используются только в написании китайских заимствованных слов.

Тоны 
В буи существует 8 тонов, соответствующих 8 тонам среднекитайского языка: 6 «уровневых» тонов с открытыми или окончаниями «n»/«ng», а 2 «входящих» тона с конечными согласными.

Отмеченные буквы размещены в конце слога для указания тона.

Изменение в языке 
В языке Буи наблюдается прояснение «мутных» согласных прото-тай-кадайского языка (*b → /p/, *d → /t/, *ɡ → /k/) и утрата придыхания.

Тоны прото-тай-кадайского языка в современном буи претерпели расщепление указанным в таблице образом.

Письменности

Древнее письмо буи 
Древнее письмо буи было создано за счёт заимствованных элементов из китайского письма или, имитируя их формы, похожие на чжуанское письмо.

Миссионерская латиница 
В 1904 году британскими миссионерами в Шанхае был издан перевод Библии на язык буи. Перевод этого издания использовал латинский алфавит с диакритическими знаками над и под гласными.

Старое современное письмо буи 
В ноябре 1956 года в городе Гуйян состоялась научная конференция для обсуждения создания и внедрения латинского алфавита для буи. Результатом стало письмо, совпадающее с созданным в то же время алфавитом чжуанского языка, основанное на диалекте уезда Лунли. Письмо было утверждено китайским правительством и было введено в 1957 году, однако его использование было прекращено в 1960 году.

Современное письмо буи 
В 1981 году на конференции по истории буи было пересмотрено письмо, созданное в 1956 году в попытке сделать его более практичным и фонологически изображающим речь уезда Ванмо. Оно также было утверждено китайским правительством и было принято на экспериментальной основе в 1982 году. Обратная связь была положительной, а письмо было официально доведено до использования в 1985 году и продолжает использоваться до настоящего времени.

Сравнение древней и современной романизации буи

Буквы для обозначения тона

Примечания

Ссылки 

 Буи на Ethnologue

Языки Вьетнама
Языки Китая
Тай-кадайские языки